Um Favor Indecente, filme (1994) com Elizabeth McGovern e Brad Pitt (original: The Favor)
 The Favor (2006), drama méxico-estadunidense traduzido no Brasil como Um Favor Indecente

Desambiguação